Мас-Кюеле — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Мас-Кюеле — река, правый приток р. Бухурук, Республика Саха (Якутия), координаты 68°25' с. ш. 130°18' в. д.
 Мас-Кюеле — озёра, на левом берегу р. Мас-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 65°37' с. ш. 111°21' в. д.

См. также 
 Мас-Кюель
 Мас-Сала

Примечания